Negrești se poate referi la:

 Localități din România:
 Negrești - oraș din județul Vaslui;
 Negrești-Oaș - oraș din județul Satu Mare;
 Negrești, sat din Județul Neamț, reședința comunei cu același nume;
 Negrești, un sat din Județul Alba;
 Negrești, un sat din Județul Argeș;
 Negrești, un sat din Județul Botoșani;
 Negrești, un sat din Județul Constanța;
 Negrești, un sat din Județul Mehedinți;
 Negrești, un sat din comuna Bâra, Județul Neamț;
 Comuna Beleți-Negrești, Argeș;
 Localități din Republica Moldova
 Negrești - localitate centru de comună din raionul Strășeni.

Vezi și 
 Negru (nume)
 Negrea (dezambiguizare)
 Negreni (dezambiguizare)
 Negrilești (dezambiguizare)

Toponime românești